Generazione  – in sociologia, un insieme di persone che è vissuto nello stesso periodo
 Generazione di elettricità  – vedi anche generatore elettrico
 Generazione  – divisione delle particelle elementari
 Generazione  – gruppo di Pokémon presente, per la prima volta, in un videogioco della serie Pokémon
 Generazione  – film del 1955 diretto da Andrzej Wajda
 Generazione – romanzo di Giorgio Van Straten;
 Generazione – singolo degli Psicologi del 2020

Pagine correlate 
Generazioni (disambigua)